U22-EM i beachvolley 2022 spelades mellan 7 och 12 juni 2022 i Vlissingen, Nederländerna. Nederländerna skulle ursprungligen arrangerat U22-EM i beachvolley 2020, men tvingades avsäga arrangemanget på grund av Covid-19-pandemin.  David Åhman och Jacob Hölting Nilsson (Sverige) blev mästare genom att i finalen besegra Kristians Fokerots och Arturs Rinkevics (Lettland). Jacob Hölting Nilsson ersatte David Åhmans vanliga beachpartner Jonatan Hellvig som tvingats till ett speluppehåll på grund av skada (spricka i ett mellanhandsben). Flera av spelarna var tillräckligt unga för att även delta i U20-EM i beachvolley 2022. Timo Hammarberg, bronsmedaljör i U22-klassen vann den tävlingen i par med Tim Berger, medan U22-vinnaren Jacob Hölting Nilsson kom femma tillsammans med Hampus Ekstrand

Gruppspel
Lagen fick två poäng för vunnen match, en poäng för förlorad match och noll poäng för match där de lämnad walkover. Matcher spelas i bäst av tre set. För att vinna ett sätt krävs 21 poäng i de två första seten och 15 poäng i ett eventuellt tredje set. För att vinna ett sätt krävs att laget har minst två poäng mer än motståndarna, om det inte är fallet när det första laget når 21 (15) poäng fortsätter spelet tills ett lag tagit två poäng mer än det andra.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

U22-EM i beachvolley
Sportåret 2022
2022 i Nederländerna
Vlissingen
Altena, Nederländerna